Муниципальное образование Ростиловское — сельское поселение в составе Грязовецкого района Вологодской области.
Центр — деревня Ростилово.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Расположено на юго-западе района. Граничит:
 на северо-западе с Юровским муниципальным образованием
 на севере с Грязовецким и Перцевским муниципальными образованиями,
 на востоке с Сидоровским муниципальным образованием,
 на юге и западе с Ярославской областью.

История 
В 1929 году при образовании Грязовецкого района были созданы Заемский, Сидоровский, Ростиловский, Октябрьский сельсоветы, в 1936 году — Нефедовский. В 1954 году к Заемскому сельсовету был присоединён Сидоровский, а в 1959 году — Ростиловский сельсовет. В том же году Нефедовский и Октябрьский сельсоветы были объединены в Нефедовский. В 1979 году Заемский сельсовет был переименован в Ростиловский.

В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку на территории современного Ростиловского муниципального образования находились:
 Ростиловский сельсовет с центром Ростилово (ОКАТО 19 224 832, 56 населённых пунктов) ,
 Плосковский сельсовет с центром Плоское (ОКАТО 19 224 852, 40 населённых пунктов).

16 января 2001 была упразднена деревня Никоново Ростиловского сельсовета.

1 января 2006 года в составе Грязовецкого района были образованы
 Ростиловское муниципальное образование с центром Ростилово, в которое вошёл Ростиловский сельсовет за исключением деревни Свистуново, которая вошла в состав Грязовецкого муниципального образования,
 Плосковское сельское поселение с центром Плоское, в которое вошёл Плосковский сельсовет.

9 апреля 2009 года Ростиловское и Плосковское муниципальные образования были объединены в Ростиловское с центром в деревне Ростилово.

Населённые пункты 
С 2020 года в состав сельского поселения входит 91 населённый пункт, в том числе
 83 деревни,
 1 местечко,
 2 посёлка,
 1 разъезд,
 1 село,
 3 станции.

Примечания 

Муниципальные образования Грязовецкого района
Сельские поселения Вологодской области